Rakovac kan syfta på följande platser:

Rakovac kloster i Serbien
Rakovac (Bratunac), samhälle i Bosnien och Hercegovina
Rakovac (Pale), samhälle i Bosnien och Hercegovina
Rakovac (Rijeka), vattendrag i Kroatien